José Concha ist der Name folgender Personen:

* José de Santiago Concha (1667–1741), Gouverneur von Chile
 José de Santiago Concha Jiménez Lobatón (1760–1835), Richter in Chile
 José Gutiérrez de la Concha (1809–1895), spanischer General und Minister